Борис Саввович Дубровин (настоящая фамилия Галл, отчество в некоторых источниках Саввич; 24 мая 1926 — 25 июня 2020) — советский поэт-песенник и писатель. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в Москве в 1926 году. Отец — Савва Семенович Галл родом из Умани, мама — Эсфирь Абелевна Хазан — из Пинщины (Белоруссия). Отец был в юности типографским рабочим, а в Гражданскую войну — комиссаром в Первой конной армии. Дедушка был церковным сторожем. В семье Галлов было двое детей — Савва и его младшая сестра. В 1936 году, когда ему не было 10 лет, отца арестовали как врага народа, а маму через некоторое время арестовали за то, что она не донесла на врага народа. Отец погиб в тюрьме, затем его реабилитировали. Мама — врач, отсидела 6 лет, вышла из лагерей инвалидом. Её реабилитировали. 

Борис окончил школу, во время войны работал токарем на оборонном заводе, затем ушёл добровольцем в пехоту. С февраля 1944 — автоматчик в 95-м стрелковом полку. С июля того же года — воздушный стрелок, затем механик в 57-м бомбардировочном авиаполку 221-й авиадивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в Белорусской, Висло-Одерской, Варшавско-Познанской, Восточно-Прусской, Берлинской операциях. Уволен в запас в 1945 году в звании старшего сержанта. Награждён орденом и медалями.

Литературной работой занимался с 1946 года. Первая книга «На первом рубеже» вышла в 1955 году. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького (1958). Член Союза писателей СССР (1957).

Лауреат всесоюзных и всероссийских литературных, музыкальных и телевизионных конкурсов, а также международных конкурсов — награды получены за стихи к песням. Литературная премия имени Константина Симонова вручена в 2015 году за несколько последних книг. Победил во Всесоюзном конкурсе на лучшее патриотическое произведение, организованном ДОСААФ — стал дипломантом литературной премии Министерства обороны СССР (1972). На музыкальных конкурсах, а их было множество, получал премии с композиторами. Он обладатель Золотой медали Сергея Павловича Королева за стихи о космонавтике, серебряной медали П. И. Чайковского, лауреат республиканской премии Туркменской ССР за книгу «Дыхание границы» (1957).

Скончался 25 июня 2020 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Работы

Популярные песни на стихи Дубровина 

 «Любви негромкие слова» (муз. В. Шаинского) — исп. Анна Герман, Муслим Магомаев, Галина Улётова
 «Расстрелянный вагон» (муз. Л. Лядова) — исп. АПП МВО, солист Евгений Устин
 «Земляника» (песня пограничника) (муз. Т.Смирновой).
 «Колокольчик вековой» (муз. Д. Тухманова) — исп. Нина Матвеева (ВИА «Надежда»), Иосиф Кобзон
 «Девочка с мальчиком» (муз. Ю. Саульского) — исп. Валентина Толкунова
 «Вся жизнь в тебе» (муз. М. Чуева) — исп. Геннадий Белов
 «Две копейки» (муз. Д. Тухманова) — исп. Александр Барыкин
 «Спешу» (муз. А. Хаславского) — исп. ВИА «Здравствуй, песня»
 «Подбитая птица» (муз. Вадим Андреев) — исп. Ян Осин
 «Карнавал» (муз. Б. Киселёва) — исп. Тынис Мяги
 «Маленькая Москва» (муз. А. Барыкина) — исп. Александр Барыкин (гр. «Карнавал»)
 «Возвращение» (муз. О. Фельцмана) — исп. Иосиф Кобзон
 «Долина света» (муз. Л. Квинт) — исп. Ольга Кормухина
 «Я в сторонке постою» (муз. В. Шаинского) — исп. Анне Вески
 «Офицерский марш» (Д. Тухманов) — исп. Иосиф Кобзон
 «Колечко» (муз. Л. Квинт) — исп. Ксения Георгиади
 «Спасибо вам, солдаты» (муз. И. Катаева) — исп. Галина Улётова
 «Забайкалье не забудем» (муз. А. Хаславского) — исп. Иосиф Кобзон
 «В городе Ноябрьске» (муз. О. Фельцмана) — исп. Валентина Толкунова
 «Дождь идёт» (муз. Д. Оливьери) — исп. Майя Кристалинская
 «Зачем Вы лето обошли» (муз. Д. Тухманова) — исп. Сергей Захаров, Иосиф Кобзон
 «Всем улыбка идёт» (муз. Т. Корганова) — исп. Олег Анофриев
 «Голос твой» (муз. А. Барыкина) — исп. Александр Барыкин (гр. «Карнавал»)
 «Я больше не буду» (муз. В. Шаинского)
 «Царевна» (муз. Д. Тухманова) — исп. Валерий Ярушин и Борис Каплун (ВИА «Ариэль»)
 «Прошёл всего лишь год» (муз. А. Барыкина) — исп. Александр Барыкин (гр. «Карнавал»)
 «Добро» (муз. М. Чуева) — исп. Геннадий Белов
 «Вольному — воля» (муз. А. Хаславского) — исп. Николай Гнатюк
 «Запомни меня» (муз. И. Крутого) — исп. Лайма Вайкуле
 «На Дерибассовской» (муз. О. Фельцмана) — исп. Иосиф Кобзон
 «Это ты, моя Россия» (муз. В. Калистратова) — исп. Анна Литвиненко
 «Я обнимаю тебя» (муз. А. Барыкина) — исп. Александр Барыкин (гр. «Карнавал»)
 «Балалаечник» (муз. С. Томина) — исп. Эдуард Хиль
 «Игра в четыре руки» (муз. Д. Тухманова) — исп. Вадим Азарх и Анастасия Стоцкая
 «Твой взгляд» (муз. А. Киселёва) — исп. ВИА «Добры молодцы»
 «Попугай» (муз. А. Хаславского)
 «В этом доме» (муз. А. Зубкова) — исп. Игорь Иванов
 «Осенний парк» (муз. А. Барыкина) — исп. Александр Барыкин (гр. «Карнавал»)
 «Будь, женщина, уверена в себе» (муз. Б. Терентьева) — исп. Майя Кристалинская
 «Дон Жуан» (муз. О. Фельцмана) — исп. Вячеслав Ольховский
 «Там, где мы встречались» (муз. Б. Дубровина) — исп. Вячеслав Ольховский
 «Нет, я не та» (муз. Е. Ширяева) — исп. Екатерина Шаврина
 «Песня о мире» (муз. А. Барыкина) — исп. Александр Барыкин (гр. «Карнавал»)
 «Мне всё напоминает о тебе» (муз. В. Белянина) — исп. дуэт — Маргарита Суворова и Валерий Белянин
 «Звёздный городок» (муз. А. Флярковского) — исп. Лев Лещенко
 «От печали до радости» (муз. Ю. Антонова) — исп. Юрий Антонов
 «Танго в дискотеке» (муз. О. Фельцмана) — исп. Валентина Толкунова и Леонид Серебренников
 «Две берёзы» (муз. А. Хаславского) — исп. Галина Шевелёва и Сергей Мазаев (ВИА «Здравствуй, песня»)
 «Пути солдатские» (муз. Б. Александрова) — исп. Иван Букреев и Эдуард Лабковский
 «Ангел мой крылатый» (муз. Л. Квинт — сл. Ф. Петрарки, пер. Б. Дубровина) — исп. Валерий Леонтьев
 «Броненосец „Потёмкин“» (муз. Д. Тухманова) — исп. Лев Лещенко
 «Жить без дружбы людям невозможно» (муз. В. Чернякова) — исп. Катя Огонёк
 «Вот и лето пришло» (муз. А. Хаславского) — исп. Эдита Пьеха
 «Это глаза твои» (муз. Г. Островского) — исп. Заур Тутов
 «Домой, домой» (муз. О. Фельцмана) — исп. дуэт — Валентина Толкунова и Леонид Серебренников
 «Океан» (муз. А. Барыкина) — исп. Александр Барыкин (гр. «Карнавал»)
 «Аджимушкай» (муз. В. Шаинского) — исп. Сергей Захаров
 «Совершенно секретно» (муз. Д. Тухманова) — исп. ВИА «Каскад»
 «Вальс для вас» (муз. М. Кажлаева) — исп. Нани Брегвадзе
 «Ухожу» (муз. А. Хаславского) — исп. ВИА «Здравствуй, песня»
 «Твоя рука» (муз. А. Корчинского) — исп. Николай Караченцов
 «Была любовь» (муз. Е. Птичкина) — исп. Сергей Захаров
 «Твоя улыбка» (муз. О. Бескровного) — исп. Азиза
 «Вся жизнь моя» (муз. О. Фельцмана) — исп. Андрей Миронов
 «Летняя гроза» (муз. В. Гордеева)
 «Жить привыкаю без тебя» (муз. С. Ухналёва) — исп. Олег Ухналёв
 «Только ты» (муз. М. Кажлаева) — исп. Лариса Долина
 «Доброта» (муз. В. Мигули) — исп. дуэт — Валентина Толкунова и Владимир Мигуля, Ольга Воронец
 «Звонок, звонок» (муз. А. Хаславского) — исп. Галина Шевелёва (ВИА «Здравствуй, песня»)
 «Я хочу всю жизнь начать с начала» (муз. О. Фельцмана) — исп. Эдита Пьеха
 «Смешной человечек» (муз. Е. Щекалёва) — исп. Маргарита Суворова
 «Не позабудь» (муз. А. Корчинского)
 «Признание» (муз. С. Туликова) — исп. Сергей Захаров
 «Две звезды» (муз. В. Шаинского) — исп. Владимир Шаинский
 «Лепестки в снегу» (муз. А. Хаславского) — исп. ВИА «Здравствуй, песня»
 «Я серёжку потеряла» — (муз. Валерия Белянина) — исп. Ирина Сурина, 2011 г.
 «Не уходи» (муз. И. Крутого) — исп. Александр Буйнов
 «Песня о Москве» (муз. Д. Тухманова) — исп. Галина Ненашева
 «Колыбельная» (муз. О. Фельцмана) — исп. Иосиф Кобзон
 «Всё жду и жду ответа» (муз. Д. Тухманова) — исп. Татьяна Анциферова
 «Между прочим» (муз. Ю. Якушева) — исп. Николай Караченцов
 «Я пишу тебе каждую ночь» — исп. Валерий Белянин (муз. В. Белянина) 1995 г.
 «Мне все напоминает о тебе» — исп. Маргарита Суворова и Валерий Белянин (муз. В. Белянина) 1994 г.
 «Русские» (муз. С. Болотникова и С. Волкогонова) — исп. группа «Санкт-Петербург — 2»
 «Гранит» (муз. С. Васильева) — исп. группа «Земляне»
 «Клоун» (муз. И. Романова) — исп. группа «Земляне»
 «Друг другу мы необходимы» (муз. И. Романова) — исп. группа «Земляне»
 «Путь домой» (муз. В. Киселёва) — исп. группа «Земляне»
 «О годах забывая» (муз. С. Колмановский) - исп. Владимир Трошин
 «Малиновый закат» (муз. Т. Марковй) — исп. Татьяна Маркова
 «Вспоминай» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «Всё так просто» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «Ты цветы мне подари» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «Там, за речкой голубою» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «Сирень, дурман-цветы» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «Полыхали розы» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «Вино любви» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «Плакучая ива» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «Синеокая» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «Забудь» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «Неудача» (муз. Т. Марковой) — исп. Татьяна Маркова
 «В последний раз» (муз. А. Укупника) — исп. Аким Салбиев
 «Ласточки» (муз. С. Тихонова) — исп. Аким Салбиев
 «Прикосновение» (муз. М. Поэля) — исп. Аким Салбиев
 «Клёны» (муз. М. Поэля) — исп. Аким Салбиев
 «Будем вдвоём» (А. Кухаренко) — исп. Аким Салбиев
 «Коварная обманщица» (муз. Т. Марковой) — исп. Аким Салбиев
 «Рабочий квартал» (муз. А. Хаславского) — исп. Аким Салбиев
 «Поздняя весна» (муз. А. Хаславского) — исп. Аким Салбиев
 «Вернись» (муз. М. Поэля) — исп. Аким Салбиев
 «Струны нервов» (муз. В. Шаинского) — исп. Аким Салбиев

Поэзия 

 На первом рубеже: Стихи. М., 1955
 Окрылённые бойцы: Книга стихов. М., 1956
 Тревожная группа: Лирика. М., 1957
 Ветер мужества: Стихи. М., 1962
 Дыхание границы: Стихи и поэма. Ашхабад, 1962
 Провожает Земля: Лирика. М., 1962
 Сердца, неведомые миру: Стихи. М., 1964
 Слова негромкие любви: Стихи. М., 1965 (Поэтическая Россия)
 Четвёртая жизнь: Стихи. М., 1965 (Библиотечка журнала «Советский воин»)
 Лирика. Казань, 1966
 Океанская земля: Лирика. М., 1966
 Когда не могут без тебя: Книга стихов. М., 1969
 Русские самоцветы: Стихи. М., 1969
 Всего лишь день: Лирика. М., 1970
 Скрытая нежность: Стихи. М., 1970
 Наперекор разлуке: Стихи. Баку, 1973
 Никогда, никогда не расставаться: Стихи. М., 1974 (Библиотечка журнала «Пограничник»)
 Разлуки и встречи: Стихи. М., 1976
 Самое дорогое: Стихи. М., 1979
 Запомни: Стихи. М., 1982 (Новинки «Современника»)

Проза 
 Цветение: Документальная повесть. М., 1961
 Конец безмолвию: Повесть. М., 1962
 Почему в Кара-Кумы?: Повесть. М., 1963
 Стой, мгновенье (Рассказы); Счастье первой тропы: Повесть. М., 1964
 Позывные, летящие в ночь: Рассказы. М., 1965 (Прочти, товарищ!)
 О годах забывая: Повести. М., 1973

Примечания

Ссылки 
 Борис Дубровин: Три слова — этакая малость // Литературная газета, 2016, № 20.

Русские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Похороненные на Троекуровском кладбище